Otiorhynchus velutinus — вид долгоносиков-скосарей из подсемейства Entiminae.

Описание 
Жук длиной 4—6 мм. Тело имеет коричнево-бурую или красновато-бурую окраску, покрыто густыми светлыми волосками. Первый сегмент жгутика усиков значительно длиннее второго, отчётливые явственно длиннее ширины на вершинах. Надкрылья яйцевидные, задняя часть пришовного промежутка слегка валикообразно вздута.

Экология 
Населяет степи. Встретить жуков можно на плотно дерновинных злаках.

Примечания 

Скосари
Животные, описанные в 1824 году